

Sigle 
 Katholieke Universiteit Leuven – Università Cattolica di Lovanio
 Katolicki Uniwersytet Lubelski  – Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino

Codici 
 KUL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, Malaysia
 kul – codice ISO 639-3 della lingua kulere